Kenwood může být:

 Kenwood (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Kenwood (Ohio) – město v Ohiu
 Kenwood (Chicago) – městská část Chicaga v Illinois

jiný význam
 Kenwood Corporation – japonský výrobce elektroniky
 Kenwood Limited – britský výrobce elektrotechnických výrobků

Externí odkazy